Рон Спаркс (; 23 ноября 1974, Луисвилл) — американский кикбоксер и боец смешанного стиля, представитель тяжёлой весовой категории. Выступал на профессиональном уровне в период 2006—2013 годов, известен по участию в турнирах таких бойцовских организаций как К-1 и Bellator MMA, участник пятого сезона гран-при Bellator тяжёлого веса и летнего турнира Summer Series.

Биография 
Рон Спаркс родился 23 ноября 1974 года в городе Луисвилл, штат Кентукки. Узнал о спортивных единоборствах ещё в детстве от своего отца, ветерана Войны во Вьетнаме, который также работал в армии инструктором по боевым искусствам. Серьёзно заниматься единоборствами Спаркс начал в возрасте семи лет, в молодости освоил кикбоксинг и часто выступал в роли спарринг-партнёра местных профессиональных бойцов.

Начало карьеры 
Сам тоже успешно выступал в кикбоксинге, одержал по крайней мере 18 побед в 20 поединках, причём 15 из них нокаутом. Завоёвывал титулы чемпиона мира по версиям организаций RFL и AFL. Наиболее известен его поединок в крупнейшем мировом промоушене К-1 в октябре 2009 года против представителя Белоруссии Алексея Игнашова, когда он проиграл нокаутом, пропустив удар ногой справа в голову.

Дебют Спаркса в смешанных единоборствах состоялся в июне 2006 года, своего первого соперника он сумел нокаутировать за 17 секунд. В последующие годы выступал в различных американских и канадских промоушенах, во всех поединках неизменно был победителем.

Bellator 
Благодаря череде удачных выступлений в 2010 году привлёк к себе внимание крупной американской организации Bellator MMA и начал здесь с победы нокаутом над Грегори Мэйнардом — для этого ему потребовалось всего лишь 50 секунд. Затем взял верх над ветераном Винсом Лусеро и в октябре 2011 года принял участие в пятом сезоне гран-при тяжеловесов: на стадии четвертьфиналов выиграл нокаутом у Марка Холаты, но в полуфинале был нокаутирован Эриком Приндлом. После некоторого перерыва в 2013 году стал участником летнего гран-при тяжёлого веса Summer Series, где на полуфинальной стадии встречался с российским самбистом Виталием Минаковым, будущим чемпионом организации, и проиграл ему техническим нокаутом уже в начале первого раунда. Кроме того, в этом году провёл бой против Майти Мо и тоже проиграл, на сей раз удушающим приёмом «американа». В августе 2014 года в числе нескольких других бойцов был уволен из Bellator.

Другие промоушены 
На 2014 год были запланированы два выступления Рона Спаркса в менее известных американских промоушенах, были назначены даты поединков и конкретные соперники, однако оба раза бои по неизвестным причинам отменялись.

Статистика в профессиональном ММА 

|-
|Поражение
|align=center|8–3
| Майти Мо
|Сдача (американа)
| Bellator 105
| 
|align=center|1
|align=center|2:52
| Рио-Ранчо, США
|
|-
|Поражение
|align=center|8–2
| Виталий Минаков
|TKO (удары руками)
| Bellator 96
| 
|align=center|1
|align=center|0:32
| Такервилл, США
| Полуфинал гран-при тяжёлого веса Summer Series 2013
|-
|Поражение
|align=center|8–1
| Эрик Приндл
| KO (удар рукой) 
| Bellator 56
| 
|align=center| 1
|align=center| 0:40
|Канзас-Сити, США
| Полуфинал 5 сезона гран при тяжёлого веса
|-
|Победа
|align=center|8–0
| Марк Холата
| KO (удары руками)
| Bellator 52
| 
|align=center| 1
|align=center| 1:24
|Лейк-Чарльз, США
| Четвертьфинал 5 сезона гран при тяжёлого веса
|-
| Победа
|align=center| 7–0
| Винс Лусеро
| Сдача (кейлок)
| Bellator 43
| 
|align=center| 1
|align=center| 2:18
|Ньюкёрк, США
| 
|-
| Победа
|align=center| 6–0
| Грегори Мэйнард
| KO (удар рукой)
| Bellator 30
| 
|align=center| 1
|align=center| 0:50
|Луисвилл, США
| 
|-
| Победа
|align=center| 5–0
| Джонатан Айви
| Единогласное решение
| RFL: Maximum Impact
| 
|align=center| 4
|align=center| 5.00
|Хаммонд, США
| 
|-
| Победа
|align=center| 4–0
| Джоффри Майснер
| TKO (удары руками)
| Colosseo Championship Fighting
| 
|align=center| 1
|align=center| 1:07
|Эдмонтон, Канада
| 
|-
| Победа
|align=center| 3–0
| Тиси Шейн
| KO (удары руками)
| Caged Inferno 3
| 
|align=center| 1
|align=center| 0:36
|Луисвилл, США
| 
|-
| Победа
|align=center| 2–0
| Аарон Шенк
| TKO (удары руками)
| Clash in the Cage 1
| 
|align=center| 1
|align=center| 0:24
|Лоренсберг, США
| 
|-
| Победа
|align=center| 1–0
| Хит Циммерман
| KO (удары руками)
| Caged Inferno 2
| 
|align=center| 1
|align=center| 0:17
|Луисаилл, США
| 
|}

Примечания

Ссылки 
 

Бойцы смешанных единоборств США
Кикбоксеры США